Демурино-Варваровка () — село,
Савровский сельский совет,
Пятихатский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224585905. Население по переписи 2001 года составляло 55 человек .

Географическое положение 
Село Демурино-Варваровка находится на берегу реки Демурина,
выше по течению примыкают сёла Каменное и Чигриновка,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Новомихайловка (Софиевский район).
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания